Het kabinet-Balkenende verwijst naar de vier Nederlandse kabinetten onder leiding van premier Jan Peter Balkenende, als geheel of als verwijzing naar een van deze kabinetten afzonderlijk.

De kabinetten
 Kabinet-Balkenende I (2002-2003)
 Kabinet-Balkenende II (2003-2006)
 Kabinet-Balkenende III (2006-2007)
 Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)